Demirbaş ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „der Älteste“, gebildet aus den türkischen Elementen demir (Eisen) und baş (Haupt, Oberhaupt).

Namensträger

Familienname 
 Abdullah Demirbaş (* 1966), kurdisch-türkischer Kommunalpolitiker
 Hayrettin Demirbaş (* 1963), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Taner Demirbaş (* 1978), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname

en:Demirbaş